Arkin – zatoka Oceanu Atlantyckiego w Mauretanii
 Arkin – wyspa w zatoce Arkin